Trüllerey bezeichnet ein ritteradliges Geschlecht in Schaffhausen und Aarau; Angehörige sind:
 Adelheid Trüllerey von Trostberg, 1451–1478 Äbtissin des Stifts im Kloster Schänis
 Barbara von Trüllerey († 1525), 1495–1525 Äbtissin des Stifts Schänis
 Gangwolf Trüllerey († 1547), Schaffhauser Tagsatzungsgesandter und bischöflicher Vogt
 Hans Trüllerey (1457–1515), Schaffhauser Bürgermeister und Tagsatzungsgesandter
 Ulrich Trüllerey (~1430–1501), Schaffhauser Bürgermeister und Tagsatzungsgesandter